Esperanza (speranza in lingua spagnola) può riferirsi a:

Cinema 
 Esperanza – film del 1949 diretto da Eduardo Boneo e Francisco Múgica
 Esperanza – film del 1988 diretto da Sergio Olhovich
 Esperanza – film del 2006 diretto da Zsolt Bács

Geografia 
 Argentina
 Esperanza – capoluogo del Dipartimento di Las Colonias della provincia di Santa Fe
Filippine
 Esperanza – municipalità della Provincia di Agusan del Sur
 Esperanza – municipalità della Provincia di Masbate
 Esperanza – municipalità della Provincia di Sultan Kudarat
Messico
 Esperanza – municipalità dello stato di Puebla
Perù
 Esperanza – capoluogo della provincia di Purús, nella regione di Ucayali
Repubblica Dominicana
 Esperanza – comune della provincia di Valverde

Musica 
 Esperanza – album dei Los Andariegos del 1974
 Esperanza – singolo di Enrique Iglesias del 1998, dall'album Cosas del amor
 Esperanza – album di Esperanza Spalding del 2008
 Próxima estación: Esperanza è il titolo del secondo album di Manu Chao.

Altro 
 Esperanza – genere di insetti eterotteri della famiglia Alydidae
 Esperanza – nave della flotta di Greenpeace
 Esperanza – nome proprio femminile corrispondente all'italiano Speranza
 Esperanza – stazione della metropolitana di Madrid
 Base Esperanza – base antartica dell'Argentina

Pagine correlate 
La Esperanza
Speranza (disambigua)